Mapování může být:

kartografie
 mapování (kartografie) – činnosti při tvorbě originálu mapy
 geodetické mapování – mapování s použitím geodetických metod
 katastrální mapování – mapování při vytváření měřičského operátu katastru nemovitostí, či katastrální mapy
 topografické mapování – mapování při tvorbě topografické mapy
 lesnické mapování – mapování při tvorbě lesnické mapy
 mobilní mapování – mapování prováděné z pohybujícího se prostředku
 První vojenské mapování
 Druhé vojenské mapování, „Františkovo“ – vojenské mapování v letech 1806 až 1869 na území Rakouska-Uherska
 Třetí vojenské mapování

biologie, biogeografie, ekologie
 mapování biotopů – např. mapování biotopů v České republice
 floristické mapování – mapování výskytu rostlinných druhů
 faunistické mapování – mapování výskytu živočichů
 mapování hnízdního rozšíření ptáků
 mapování druhů – mapování biologických druhů
 síťové mapování, kvadrátové mapování – mapování pro zobrazení v síťových polích

genetika
 genové mapování – identifikace a mapování genů na chromozomech při sekvenování DNA

informatika
 objektově relační mapování, ORM, O/RM – programovací technika v softwarovém inženýrství
 mapování souborů do paměti
 mapování metadat – schéma nebo tabulka, která představuje sémantické mapování polí nebo datových prvků v jednom datovém standardu k polím nebo datovým prvkům ve druhém datovém standardu
 mapování na Unicode

průmysl
 mapování toku hodnot – technika štíhlé výroby (lean manufacturing)

Související články 
 monitoring